Los odontocetos (Odontoceti) son un parvorden de cetáceos. Se los conoce comúnmente como cetáceos dentados. Precisamente se caracterizan por la presencia de dientes en lugar de las barbas, como ocurre en los misticetos.

Etimología
El nombre Odontoceti proviene del griego ὀδόντο- odonto, "diente" y κῆτος cetos,  "gran animal marino".

Características 
Los odontocetos son un parvorden de mamíferos cetáceos sin barbas, con un hocico provisto de dientes generalmente homodontes, que pueden ser numerosos o reducirse a un solo par, como es el caso de los zifios. Presentan un solo espiráculo (orificio respiratorio) en la parte superior de la cabeza y una frente abultada debido a la presencia del melón, órgano utilizado en la ecolocalización. Todos los odontocetos son carnívoros.

Familias 
Los odontocetos incluyen siete u ocho familias, según se considere el género Kogia como miembro de la familia Physeteridae o integrante de una familia independiente (Kogiidae).

No obstante, esta clasificación clásica no concuerda con la filogenia del grupo, pues la superfamilia Platanistoidea resulta ser un grupo parafilético. El cladograma basado en las relaciones filogenéticas es el siguiente:

Véase también
 Acuerdo ASCOBANS

Referencias

Enlaces externos 

 Odontoceti en "Fauna ibérica; mamíferos". Ángel Cabrera Latorre. 1914. Facsímil electrónico.